Александр Александрович Лисин (31 октября 1971) — казахстанский футболист, тренер. С 17 лет начал играть за целиноградскую команду «Целинник», где провел десять сезонов. В 1998 году играл за другой городской клуб «Наша Кампания», но через год снова начал играть за свою первую команду (к тому времени команда называлось «Астана»).

В 1994 году был вызван в национальную сборную Казахстана на Международный товарищеский турнир в Ташкенте, где сыграл все четыре матча.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Наша Кампания»
Игроки ФК «Рахат»
Игроки ФК «Аксу» Степногорск